Памятные монеты евро — специальные монеты евро, выпускаемые каждой страной Еврозоны из драгоценных и недрагоценных металлов. Литва вошла в Еврозону 1 января 2015 года. Начиная с этого времени Банк Литвы стал осуществлять эмиссию национальных монет евро для регулярного обращения, а также памятных монет.

Статистика 
По состоянию на конец 2020 года было выпущено 41 разновидностей монет, в том числе 10 биметаллические, 1 из северного золота, 6 из медно-никелевого сплава, 19 из серебра 925 пробы и 5 из золота 999 пробы.

Монеты из недрагоценных металлов

1,50 евро 
Монеты номиналом 1,50 евро диаметром 27,50 мм и массой 11,1 г изготовлены из медно-никелевого сплава в качестве UNC.

2 евро 
Биметаллические монеты номиналом 2 евро отчеканены из латуни и мельхиора в качестве UNC. Имеют диаметр 25,75 мм, толщину 2,2 мм и массу 8,5 г.

На реверсе — номинал, карта ЕС, 12 звёзд. Гурт — рубчатый с надписью на .

 Монета 2021 года - 2 евро/часть тиража с ошибкой в надписи - Бог, благослови Латвию.

5 евро 
Монета номиналом 5 евро диаметром 28,00 мм и массой 10,00 г изготовлена из северного золота в качестве proof-like.

Монеты из серебра

Серия «100-летие независимости» 

В состав серии входят три монеты кольцеобразной формы из серебра 925 пробы и одна обычная из золота 999 пробы. Внешние и внутренние диаметры монет подобраны таким образом, что они вставляются одна в другую, формируя целостную композицию.

На аверсе изображена дата провозглашения независимости на , стилизованный герб и название государства, номинал, год выпуска, знак монетного двора. Рисунок на аверсах монет, вставленных одна в другую, складывается в герб Литвы.

На реверсе серебряных монет обозначены ключевые даты начального периода истории современной Литвы и надпись на .

Гурт: гладкий. Тираж: по 4000 шт. Дизайн: Л. Парулскис.

5 евро 
Монеты диаметром 28,70 мм и массой 12,44 г изготовлены из серебра 925 пробы в качестве proof.

10 евро 
Монета диаметром 34,00 мм и массой 23,30 г изготовлена из серебра 925 пробы в качестве proof.

20 евро 
Монеты диаметром 38,61 мм и массой 28,28 г изготовлены из серебра 925 пробы в качестве proof.

Монеты из золота 
Монеты изготовлены из золота 999 пробы в качестве proof.

Примечания

Ссылки 
 Bank of Lithuania — Collector and commemorative coins

Л
Монеты Литвы
Юбилейные монеты